Il doppio del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Levar Harper-Griffith e Jeff Williams che hanno battuto in finale Huntley Montgomery e Brian Vahaly 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Kevin Kim /  Glenn Weiner (semifinali)
 Brandon Hawk /  Jack Waite (semifinali)

 Jaime Fillol /  Adrián García (quarti di finale)
 John Hui /  Anthony Ross (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2002